Algemeen Nederlands Persbureau, een Nederlands persbureau
 Atriaal natriuretisch peptide, een hormoon
 Nationale Volksactie (Portugees: Acção Nacional Popular, ANP), Portugese politieke beweging
 Awami National Party, een Pakistaanse politieke partij